Трэвис Скотт (; род. , , Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.

Биография 
В хоккей начал играть в 1993 году. В основном выступал в низших лигах Северной Америки. В Национальной хоккейной лиге сыграл всего одну игру за «Лос-Анджелес Кингз». С сезона 2005/2006 выступал за российский клуб Металлург Магнитогорск.

В 2007 году стал Чемпионом России в составе Магнитогорского Металлурга.

В 2008 году с Металлургом стал обладателем Кубка Европейских Чемпионов (КЕЧ), финальный турнир проходил в январе в Санкт-Петербурге.

В начале 2011 года перешёл в команду Трактор(Челябинск).

Статистика 
Season   Team                        Lge    GP   Min   GA  EN SO   GAA   W   L   T   Svs    Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1993—94  Windsor Spitfires           OHL    45  2312  158   2  1  4.10  20  18   0  1120  0.876
1994—95  Windsor Spitfires           OHL    47  2644  147   0  3  3.34  26  14   3     0  0.000
1996—97  Worcester IceCats           AHL    29  1482   75   2  1  3.04  14  10   1   767  0.911
1996—97  Baton Rouge Kingfish        ECHL   10   501   22   1  0  2.63   5   2   1   242  0.917
1997—98  Baton Rouge Kingfish        ECHL   36  1949   96   4  1  2.96  14  11   6   975  0.910
1998—99  Mississippi Sea Wolves      ECHL   44  2337  112   2  1  2.88  22  12   5  1111  0.908
1999—00  Lowell Lock Monsters        AHL    46  2595  126   3  3  2.91  15  23   3  1308  0.912
2000—01  Lowell Lock Monsters        AHL    34  1977   83   6  2  2.52  16  15   1   964  0.921
2000—01  Los Angeles Kings           NHL     1    25    3   0  0  7.20   0   0   0    10  0.700
2001—02  Manchester Monarchs         AHL    39  2170   83   2  6  2.30  21  12   3  1095  0.930
2002—03  Manchester Monarchs         AHL    50  2829  116   5  4  2.46  23  19   5  1360  0.921
2003—04  San Antonio Rampage         AHL    64  3747  156   0  4  2.50  26  31   6  1903  0.924
2004—05  San Antonio Rampage         AHL    59  3211  126   0  3  2.35  18  28   4  1690  0.931
2005—06  Magnitogorsk Metallurg      Russia 43  2559   52   0 11  1.22   0   0   0  1017  0.949

Lge — лига, в которой выступал игрок.
GP — сыгранные матчи.
Min — минуты, проведённые на поле.
GA — пропущенные шайбы.
EN — голы, забитые в пустые ворота.
SO — матчи на «ноль» (без пропущенных шайб).
GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.
W, L, T — количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём.
Svs — отражённые броски («сэйвы»).
Pct — процент отражённых бросков.

Ссылки 
 Статистика С. на сайте Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Миссисипи Си Вулвз»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки ХК «Трактор»